В настоящее время в Соединённых Штатах Америки насчитывается три округа с названием Титон ():

 Титон (округ, Айдахо)
 Титон (округ, Вайоминг)
 Титон (округ, Монтана)